Di Cesare ist der Familienname folgender Personen:
 Donatella Di Cesare (* 1956), italienische Philosophin und Essayistin
 Reinhold di Cesare (* 1968), deutscher Schriftsteller und Ghostwriter, bekannt als Reinhold Kusche